Асијенда де ла Флор има више значења:

 Асијенда де ла Флор (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Асијенда де ла Флор (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику